Schencking ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Schencking († 1518), Domherr in Münster

 Johannes Schencking, Domherr in Münster
 Max Schencking (1887–1933), deutscher Landrat
 Wilhelm von Schencking (1555–1585), deutscher Geistlicher, Bischof von Osnabrück